

Cinema 
Come tu mi vuoi (As You Desire Me) – film del 1932 diretto da George Fitzmaurice
Come tu mi vuoi film del 2007 diretto da Volfango De Biasi

Teatro 
Come tu mi vuoi dramma scritto da Luigi Pirandello